Rumunjska:
 Miceşti (Argeş, Rumunjska), naselje u županiji Argeş
 Miceşti (rijeka), rijeka